Qinghe Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinghe (socken i Kina, Hunan), 
 Qinghe (socken i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar